Спорное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Спорное — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Спорное — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Спорное — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Спорное — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Спорное — посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области.
 Спорное — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.

Украина 
 Спорное — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области.
 Спорное — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Спорное — село в Великописаревском районе Сумской области.